Бурега Володимир Вікторович — український богослов та церковний історик
 Бурега Валерій Васильович — доктор соціологічних наук, кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, полковник у відставці.